Matiaske ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Matiaske (* 1966), deutscher Diplom-Verwaltungswirt (FH) und amtierender Landrat des Odenwaldkreises
 Wenzel Matiaske (* 1958), deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Betriebswirtschaftslehre